Орлов, Василий Петрович:
 Орлов, Василий Петрович (1745—1801) — атаман Войска Донского.
 Орлов, Василий Петрович (род. около 1870 — †) — духовный писатель, в 1920—1930-е годы настоятель храма Святителя Николая на Преображенском кладбище в Москве.
 Орлов, Василий Петрович (1912—1999) —  советский архитектор во многом определивший внешний облик города Ижевска.